Анабель Медіна Гаррігес була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Клару Коукалову з рахунком 6–4, 6–0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 ITF tournament profile 

Internazionali Femminili di Palermo, одиночний розряд
2005